Welch steht für:
 Welch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Welch Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Welch Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Welch Award in Chemistry, Chemie-Preis
 (2405) Welch, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Welch steht für folgende

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Welch (Alabama)
 Welch (Minnesota)
 Welch (Montana)
 Welch (Oklahoma)
 Welch (Texas)
 Welch (West Virginia)
 Welch Camp, Tennessee
 Welch Crossroad, Tennessee
 Welch Glade, West Virginia
 Welch Hill, New York

geografische Objekte in Antarktika:
 Welch Crag, Berg im Viktorialand
 Welch Mountains, Gebirge im Palmerland
 Welch Peak, Berg in der Ross Dependency
 Welch Rocks, Klippen vor der Küste des Mac-Robertson-Lands
 Welchness, Landspitze der Dundee-Insel, Joinville-Inseln

Siehe auch:
 Welch Creek
 Welch Island
 Welch Township
 Welsch
 Welsh